Mondzain ist der Familienname folgender Personen: 

 Simon Mondzain (1888–1979), französischer Maler der École de Paris
 Marie-José Mondzain (* 1944), französische Kunsttheoretikerin und Philosophin